Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Tomas Behrend 7-5, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 German Puentes-Alcaniz (secondo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 André Sá (primo turno)

 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Martín Rodríguez (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 2000